La famille de Marguerye est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Normandie.
De noblesse d'extraction, elle prouve sa filiation depuis 1533.

Personnalités 
 Frédéric-Gabriel-Marie-François de Marguerye (1802-1876), évêque de Saint-Flour, puis d'Autun
 Robert de Marguerye (1865-1929), vice-amiral français

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Armorial des familles de Normandie

Famille noble française
Famille noble normande